Sertich ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Sertich (* 1983), US-amerikanisch-kroatischer Eishockeyspieler
 Marty Sertich (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler